Je suis en vie est le cinquième album solo d'Akhenaton, sorti en  ;
Je suis en vie est un single de Grégory Lemarchal, sorti en . 
Homonymie de titre